Luycx ist der Familienname folgender Personen:

 Frans Luycx (1604–1668), flämischer Maler des Barocks
 Luc Luycx (* 1958), belgischer Designer von Münzen (Münzgestalter)